Castelfranco Emilia, een gemeente in de Italiaanse provincie Modena, regio Emilia-Romagna
Castelfranco in Miscano, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento, regio Campanië 
Castelfranco di Sotto, een gemeente in de Italiaanse provincie Pisa, regio Toscane 
Castelfranco di Sopra, een dorp en voormalige gemeente in de Italiaanse provincie Arezzo, regio Toscane
Castelfranco Veneto, een stad en gemeente in de Italiaanse provincie Treviso, regio Veneto